L'Alzinar (Font-rubí), caseria de Font-rubí (Alt Penedès) 
 L'Alzinar (l'Alzina), alzinar al nord-oest de L'Alzina (Sant Esteve de la Sarga, Pallars Jussà)
 L'Alzinar (Erinyà), alzinar al nord d'Erinyà (Conca de Dalt, Pallars Jussà)
 L'Alzinar (Eroles), alzinar al nord-oest d'Eroles (Tremp, Pallars Jussà)